Llista d'asteroides del 184001 al 185000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|184001-184100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|184101-184200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|184201-184300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|184301-184400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|184401-184500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|184501-184600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|184601-184700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|184701-184800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|184801-184900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|184901-185000 [ modifica]

|-
|}